Hypanartia — род дневных бабочек подсемейства Nymphalinae семейства Нимфалиды.

Данный род бабочек обитает в Южной Америке.<ref>{{Cite web |url=http://www.biolib.cz/en/formsearch/?action=execute&searcharea=1&string=Hypanartia |title=Hypanartia en Biolib |access-date=2012-11-08 |archive-date=2020-05-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200530194213/https://www.biolib.cz/en/formsearch/?action=execute&searcharea=1&string=Hypanartia |deadlink=no }}</ref>

 Таксономия 
 Hypanartia bella (Fabricius, 1793)
 Hypanartia celestia (Lamas, Willmott & Hall, 2001)
 Hypanartia cinderella (Lamas, Willmott & Hall, 2001)
 Hypanartia charon (Hewitson, 1878)
 Hypanartia christophori (Jasiñski, 1998)
 Hypanartia dione (Latreille, 1813)
 Hypanartia fassli (Willmott, Hall & Lamas, 2001)
 Hypanartia godmanii (Bates, 1864)
 Hypanartia kefersteini (Doubleday, 1847)
 Hypanartia lethe (Fabricius, 1793)
 Hypanartia lindigii (C. & R. Felder, 1862)
 Hypanartia paullus (Fabricius, 1793)
 Hypanartia splendida (Rothschild, 1903)
 Hypanartia trimaculata (Willmott, Hall & Lamas, 2001)

 Примечания 

 Литература 
 Carter, D. (1994) Sommerfugler fra hele verden. Teknologisk Forlag. ISBN 82-512-0438-0

 Ссылки 
 Markku Savela’s Lepidoptera and some other life forms: Sjekkliste over artene. Hentet 28.12. 2011
 Wahlberg, N. (2006) Hypanartia på Tree of life 
 Butterflies of the Amazon and Andes — Hypanartia lethe'' 

Нимфалиды
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых